Brudne pieniądze (oryg. Clinton and Nadine) – amerykański film z 1988
 Brudne pieniądze (oryg. There Goes the Neighborhood) – amerykański film z 1992
 Brudne pieniądze (oryg. Dirty Money) – amerykański film z 1995
 Brudne pieniądze (oryg. Bound) – amerykański film z 1996
 Pranie pieniędzy